Nacozari kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nacozari Viejo, ort, Sonora, Nacozari de García, 
 Nacozari, Sinaloa, ort, Angostura, 

Robotskapade Mexikoförgreningar